Chamorro est un nom propre qui peut faire référence à :

Langue 
 Chamorro, langue du peuple chamorro des îles Mariannes, dans l'ouest de l'océan Pacifique.

Patronyme

Famille Chamorro 
La famille Chamorro est une famille nicaraguayenne d’hommes et de femmes d’État :
 Emiliano Chamorro Vargas (1871-1966), homme d'État nicaraguayen, président du Nicaragua ;
 Fruto Chamorro Pérez (1804-1855), homme d'État nicaraguayen, président du Nicaragua ;
 Pedro Joaquín Chamorro Alfaro (1818-1890), homme d'État nicaraguayen, président du Nicaragua, frère de Fruto Chamorro ;
 Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), journaliste et éditeur nicaraguayen ;
 Violeta Barrios de Chamorro (1929-), femme d'État nicaraguayenne, présidente de la République du Nicaragua, épouse de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal ;
 Cristiana Chamorro (1954-), journaliste et femme politique, fille de la précédente.

Autres personnailtés 
 Eustacio Chamorro, footballeur paraguayen ;
 Francisco Chamorro (1981-), coureur cycliste argentin ;
 Juan Ernesto Chamorro (1991-), coureur cycliste colombien ;
 Ricardo Chamorro Delmo (1977-), homme politique espagnol ;
 Ruben Chamorro (1925-1986), vice-amiral argentin.

Patronyme hispanique